Necromania: Trap of Darkness — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени с элементами ролевой игры. Была разработана словацкой студией Darksoft Game Development Studio и издана Strategy First 10 мая 2005 года. В России игра была выпущена компанией Акелла 23 октября 2002 года под названием Некромания: Сила Тьмы.

Геймплей 
Игрок выступает в качестве одного из семи героев Ада, которые одержимы идеей захватить мир. Каждый из героев обладает уникальными способностями, которые используются в схватках с врагами (например вызов пауков или способность превращаться в облако).

В игре присутствуют четыре фэнтезийных мира с многочисленными уровнями. Целью игры является поиск трёх фрагментов для составления ключа, который используется для перехода на следующий уровень.

Если героя игрока убивают, то он респаунится, как и его конкуренты.

Реакция игровой прессы 
 Российский портал игр Absolute Games поставил игре 60 %. Обозреватель отметил интересную задумку, юмор игры и использование RPG элементов. В недостатки была отнесены её однообразность и устаревшая графика. Вердикт: «Если же отставить пустопорожний треп в сторону, выяснится, что перед нами типичный mediocre-проект — с учетом осеннего изобилия не ахти какое достижение. Поиграл денек-другой и забыл навсегда. Хотя многим нынешним играм не удается дотянуть даже до этой отметки».
 Журнал Игромания поставил игре 6 баллов из 10-ти, сделав следующее заключение: «В сумме — тщательно локализованный середнячок для поклонников hack’n’slash в духе Diablo».
 Страна Игр поставила игре 6.5 из 10-ти баллов.

Примечания 

Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры 2002 года
Игры для Windows
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в Словакии
Компьютерные игры, изданные Акеллой